José Câmara ist der Name folgender Personen:

* José Curry da Câmara Cabral (1844–1920), portugiesischer Arzt
 José Sette Câmara Filho (1920–2002), brasilianischer Jurist und Diplomat